Niemcy:
 Wilhelmshöh – dzielnica Bergen auf Rügen
 Wilhelmshöh – dzielnica Halver

Zobacz też 
 Wilhelmshöhe